Ко́нор Джеймс Вашингто́н (; ) — североирландский футболист, нападающий клуба «Ротерем Юнайтед». Выступал за национальную сборную Северной Ирландии.

Клубная карьера

«Ньюпорт Каунти» 
1 октября 2012 года Вашингтон за 5000 £ перешёл в «Ньюпорт Каунти», который возглавлял Джастин Эдинбург.

В сезоне 2012/13 Конор помог клубу занять 3-е место в Футбольной конференции Англии и выйти в плей-офф, в котором «Каунти» успешно сыграл и после 25-летнего отсутствия вернулся в Вторая лигу.

3 августа 2013 года Вашингтон дебютировал в Второй Лиге в матче против «Аккрингтон Стэнли». Дебют в Кубке лиги состоялся 6 августа того же года в матче против «Брайтон энд Хоув Альбион», где также отметился голом в дополнительное время (3ː1). Через 4 дня Конор отметился дебютным голом во Второй лигеː в матче против клуба «Нортгемптон Таун».

«Питерборо Юнайтед» 
28 января 2014 года Вашингтон перешёл в клуб «Питерборо Юнайтед».

«Куинз Парк Рейнджерс» 
19 января 2016 года подписал контракт на сумму 3,6 миллиона £ с «Куинз Парк Рейнджерс» на 3,5 года. 23 января того же года состоялся дебют Вашингтона за новый клубː заменив Дэвида Хойлетта в матче чемпионата против «Вулверхэмптон Уондерерс».

«Шеффилд Юнайтед»  
31 августа 2018 года Вашингтон покинул «Куинз Парк Рейнджерс», расторгнув контракт по взаимному согласию, и подписал однолетний контракт с «Шеффилд Юнайтед». На следующий день он дебютировал в домашней игре против «Астон Виллы», заменив Билли Шарпа на 81-ой минуте. В конце сезона 2018/19 он покинул «Шеффилд».

«Харт оф Мидлотиан» 
В июне 2019 года Вашингтон подписал двухлетний контракт с шотландским клубом «Харт оф Мидлотиан». 12 июля он дебютировал в матче Кубка шотландской лиги против «Данди Юнайтед». В сентябре Вашингтон получил травму подколенного сухожилия, из-за которой выбыл на три месяца.

«Чарльтон Атлетик»  
13 августа 2020 года Вашингтон подписал двухлетний контракт с «Чарльтон Атлетик». 12 сентября он дебютировал за новый клуб в матче против «Кру Александра», в котором также отметился забитым голом.

«Ротерем Юнайтед» 
27 мая 2022 года подписал двухлетний контракт с клубом «Ротерем Юнайтед».

Карьера за сборную 
Вашингтон впервые был вызван в сборную в марте 2016 года на товарищеские матчи против Уэльса и Словении. Право играть за эту сборную Конор получил благодаря бабушки. В матче с Уэльсом (24 марта) Вашингтон дебютировал, а в матче со Словенией он забил дебютный гол и сделал счёт 1-0. В настоящее время Конор сыграл за сборную 3 матча и забил 2 гола.

Голы за сборную

Клубная статистика

Достижения 
 Серебряный призёр Чемпионшипа: 2018/19

Примечания 

Футболисты Англии
Футболисты Северной Ирландии
Игроки сборной Северной Ирландии по футболу
Игроки ФК «Харт оф Мидлотиан»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК «Ньюпорт Каунти»
Игроки ФК «Питерборо Юнайтед»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Ротерем Юнайтед»